Буа́-д'Арсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південний схід від Парижа, 105 км на захід від Діжона, 31 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Буа-д'Арсі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Буа-д'Арсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна